Salamandra rubriventris est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
Salamandra rubriventris Green, 1818, synonyme de Pseudotriton ruber (Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801)
Salamandra rubriventris Daudin, 1803, synonyme de Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) 

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Pleurodelinae
Hemidactyliinae